Па́лкино — упразднённый посёлок, в составе муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области, подчинённый Железнодорожному району города Екатеринбурга (с 1936 года). Остановочный пункт Свердловской железной дороги.

Официально день посёлка Палкино празднуется 29 июня.

География 
Палкино расположено на восточном склоне Среднего Урала, в западной части Верх-Исетского горного массива, в лесистой местности среди скалистых горных вершин, на реке Исети. Посёлок находится в 5 км к западу от собственно города Екатеринбурга. С городом связан железнодорожным сообщением и автодорогой. В пределах посёлка есть остановочный пункт Палкино, располагающийся на линиях Екатеринбург — Пермь II и Екатеринбург — Казань. В состав района Палкино входят также Оброшинский рудник на полуострове Гамаюн (с заброшенным карьером по добыче мрамора) и дом отдыха Верх-Исетского завода. Вокруг посёлка находятся скалы Палкинские каменные палатки, скалы Каменный Остров и множество других природных туристических объектов.

История 
Место, на котором находится Палкино (а также его окрестности), было освоено и использовалось человеком в течение нескольких тысяч лет. В настоящее время Палкино входит в Реестр охраняемых государством археологических памятников, где на протяжении XX века многочисленные археологические находки позволили восстановить картину быта и жизнедеятельности древних обитателей этих мест. Основным видом занятий их являлась охота, рыболовство, гончарные промыслы и металлообработка (литьё и изготовление железных орудий производства и охоты).

Палкино располагается в очень живописном месте — пойме реки Исеть и притока её — реки Решётки, обрамляют которые четыре горы: Первая, Вторая, Третья и Четвёртая. Эти горы являются остатками некогда более высоких гор, уменьшившихся в размерах по причине глобального оледенения с последующим движением «языка» ледника, который и стёр их до нынешнего состояния. На Четвёртой горе находятся скалы — Палкинские каменные палатки. Археологические находки у их подножия позволили предположить, что место это является одним из многочисленных жертвенников данной местности, где древние люди совершали обряды жертвоприношения духам природы и божествам.

Со второй половины XVI века 
Название деревни Палкино происходит от фамилии (прозвища) первопоселенца Палкин и его двух сотоварищей по фамилии Кузьминские, которые выбрали это место для поселения в XVI веке. Неподтверждённая документально версия гласит, что в XVI веке из Москвы в эту местность были высланы три семьи разбойников вместе с их атаманом Михаилом Палкиным, который и основал это поселение. Согласно версии, они продолжали грабить обозы, следовавшие по проходящей рядом дороге, со временем ставшей Московским трактом. По Указу Иоанна Грозного была дана всем разбойникам и татям той поры вольная, но с одним условием — коли пойдут они в Сибирь под предводительством Ермака Тимофеевича Аленина.

В 1912 году (в рамках запланированной фотографической экспедиции по Камско-Тобольскому водному пути) Палкино посетил член Императорского Русского географического и Императорского Русского технического обществ, известный фотограф — Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Им были сделаны два фотографических цветных снимка Палкино (вид с юга и вид с запада) методом тройной экспозиции.

После гражданской войны, в 1920-е годы посёлок стали заселять путейцы с семьями, которые работали на близлежащей от села Палкино станции Екатеринбург-Сортировочный (тогда называлась Палкино).

В период с 1923 по 1946 год в Палкине жил старец иеросхимонах Константин, в миру Константин Яковлевич (Иакович) Шипунов.

В честь жителей Палкина, которые погибли смертью храбрых на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, на Первой горе в 1960-е годы был установлен обелиск с именами павших.

Улицы 
 Улица Автоматчиков (дома под № 1а — 11, 2—14) (до 1960-х годов — ул. Кузнечная) См. Фото из собрания Библиотеки Конгресса США. С. М. Прокудин-Горский. Вид деревни Палкино (с юга). 1912 г. 
 Улица Баранчинская (дома под № 1—19, 2—14) (до 1960-х годов — ул. Дачная)
 Улица Береговая — название дано исходя из местоположения улицы, которая располагается на болотистом берегу р. Исеть.
 Улица Иванова (главная улица, дома под № 1а—43, 26—48) — название дано в 1924 году в честь председателя Палкинского сельского совета — Иванова. Улица начинается от моста через реку Исеть. Вплоть до конца 30-х годов рядом с мостом находилась небольшая деревянная часовня с 13 колокольцами. См. Фото из собрания Библиотеки Конгресса США. С. М. Прокудин-Горский. Вид деревни Палкино (с юга). 1912 г. .
 Переулок Кузнечный (соединяет ул. Автоматчиков с ул. Иванова)
 Переулок Школьный (соединяет ул. Автоматчиков с ул. Иванова) — название дано в 1962 году, когда было построено каменное одноэтажное здание школы № 12 (в настоящее время в этом здании клуб). Школа (7-классная) существовала и ранее, но располагалась в разных деревянных зданиях.
 Улица Лобвинская (до 1960-х годов — ул. Проезжая)
 Монетный переулок  (бывший Красный переулок) — топонимика названия этого переулка имеет две версии. По первой версии, название было дано в связи с наличием округлых каменных валунов Второй горы (очень напоминающих своей округлой формой монеты), а по второй — по нахождению на огородах в районе этого переулка во множестве медных монет XVIII — нач. XX в.в. Переулок находится на западном склоне «Второй горы».
 Улица Одинарка (дома под № 1 а—9)
 Улица Сосьвинская (дома под № 1-11, 2-18) (до 1960-х годов — ул. Северная)

Достопримечательности 
В окрестностях посёлка расположены несколько популярных туристских объектов:
 Развитие камнерезного искусства на Урале в XVIII веке обусловило открытие в окрестностях Палкино (на горе Пуп) месторождения гранатов (группа минералов класса силикатов, минеральный вид — коричнево-красный альмандин Fe2+3Al2[SiO4]3). Разработка этого месторождения проводилась местным населением Палкино вплоть до 20-х годов XX века. В настоящее время это месторождение полностью истощено и представляет собой заросшие и едва заметные шурфы по всем склонам горы Пуп.
 У подножия г. Пуп (с северо-западной стороны) находится заброшенная старинная Максимилиановская копь, также использовавшаяся для разработки месторождения палкинских гранатов, начиная с середины XIX века. Копь эта обвалилась и представляет собой выемку в склоне горы.
 Тогда же, в XVIII веке, в вытекающем из Чистого болота ручье Романовском (протекает в 2 км от северо-западного склона г. Пуп), было открыто месторождение россыпного золота. Путём промывки оно разрабатывалось усилиями мелких артелей из числа жителей Палкино вплоть до 20-х годов XX века. Это месторождение в настоящее время также полностью истощено.
 В 1985 году учёные из института экологии Валентина Николаевна Зуева и академик Павел Леонидович Горчаковский открыли среди произрастающих в районе Палкино растений новый вид. Это — Астрагал клеровский (Astragalus clerceanus). Небольшое бобовое растение, произрастает на площади не более 50 на 50 метров в районе Палкинских каменных палаток.

Экономика 
Экономика посёлка представлена частными сельскими хозяйствами.

Палкинские каменные палатки 

 Первые («Малые») Палкинские каменные палатки находятся на северном склоне «Четвёртой горы». Представляют собой гряду из гранитных валунов общей протяжённостью около 30 м и высотой от 2 до 4 м. Простираются с запада на восток.
 Вторые («Большие») Палкинские каменные палатки находятся на вершине «Четвёртой горы». Состоят из гранитов с матрацевидной формой выветривания. Ориентация с северо-востока на юго-запад. Протяжённость — 100 м, высотой до 6 м. Посередине скальный массив разделяет чёткая (вертикального типа) сквозная выемка шириной 1 м. С восточной стороны скалы отвесны, а с западной — пологи.
 Третьи («Средние») Палкинские каменные палатки также располагаются на вершине «Четвёртой горы», на расстоянии 30 м от «Больших». С такой же ориентацией по частям света. Протяжённость — 40 м. Высота до 5 м. На вершине находится выдолбленная в граните овальная чаша, глубиной до 50 см. Предположительно, она раньше служила в качестве жертвенника.
 Четвёртые («Останцы») Палкинские каменные палатки. Находятся на полуострове Гамаюн в районе Оброшинского рудника и представляют собой разрозненные скопления гранодиоритовых глыб, которые и составляли ранее каменные палатки. Название «Останцы» появилось после постепенного разбора массива каменных палаток для строительных нужд.
 Пятые («Блины») Палкинские каменные палатки. Находятся на правом берегу реки Решётки в районе «Качкого моста» (ныне не существует) — в 300 м к западу от «Четвёртой горы». Представляют собой гряду напластований гранитных валунов блинообразной формы общей протяжённостью около 10 м.

Примечания

Ссылки 
 Фото из собрания Библиотеки Конгресса США. С. М. Прокудин-Горский. Вид деревни Палкино (с юга). 1912 г. 
 Фото из собрания Библиотеки Конгресса США. С. М. Прокудин-Горский. Деревня Палкино. Начало Верх-Исетского пруда (с запада). 1912 г.
 Если предыдущая ссылка не открылась, то здесь также можно посмотреть фото из собрания Библиотеки Конгресса США. С. М. Прокудин-Горский. Деревня Палкино. Начало Верх-Исетского пруда (с запада). 1912 г. 
 «Братья Кузьминские, Ермаково войско и Палкино» Кузьмин, Антон Сергеевич|А. Кузьмин
 «Краткий исторический обзор» (в формате PDF/Adobe Acrobat) 
 «Технологическая карта экскурсии по достопримечательностям Палкино» (в формате PDF/Adobe Acrobat) 
 Останцы Палкинских каменных палаток в районе Оброшинского рудника на полуострове Гамаюн 
 Посёлок Палкино и окрестности. Фото 18.10.2003 г. 
 Фотоальбом «Палкино»
 Велопоход Палкино — Чёртово Городище в марте 2008 г.
 Установка памятного православного креста в п. Палкино 

Жилые районы Екатеринбурга
Железнодорожный район Екатеринбурга
Населённые пункты, вошедшие в состав Екатеринбурга